Алекса́ндр Никола́евич Гальченю́к (; 28 июля 1967, Минск, СССР) — белорусский хоккеист, центральный нападающий, тренер.

Карьера 
Воспитанник минской хоккейной школы «Юность».

Участник зимних Олимпийских игр 1998 в Нагано в составе национальной сборной Белоруссии.

Участник чемпионатов мира 1998, 1999, 2000, 2001 в составе национальной сборной Беларуси.

Участник кубка Канады 1991 в составе национальной сборной СССР.

Участник чемпионатов мира среди молодёжных команд 1986 и 1987 годов в составе молодёжной сборной СССР.

За национальную сборную СССР выступал в 1991 году. Провел 7 матчей.

За сборную клубов СССР выступал в 1987 году. Провел 7 матчей.

За молодёжную сборную СССР выступал с 1985 по 1987 год. На чемпионатах мира среди молодёжных команд провел 13 матчей, набрал 5 (2+3) баллов, заработал 12 минут штрафного времени.

За юношескую сборную СССР выступал в 1985 году.

За национальную сборную России выступал в 1996 году. Провел 5 матчей, набрал 1 (0+1) балл.

За национальную сборную Белоруссии выступал с 1998 по 2005ровел 49 матчей, набрал 14 (1+13) баллов, заработал 38 минут штрафного времени.

В чемпионатах СССР (СНГ) провел 257 матч, забил 36 шайб.

В чемпионатах России провел 55 матч, набрал 12 (4+8) балла, получил 40 минут штрафного времени

Достижения 
 Серебряный призёр юношеского чемпионата Европы (1985).
 Чемпион мира среди молодёжных команд (1986).
 Чемпион СССР (1990).
 Чемпион СССР (1991).
 Чемпион СНГ (1992).
 Серебряный призёр чемпионата СССР (1986).
 Серебряный призёр чемпионата СССР (1987).
 Бронзовый призёр чемпионата СССР (1988).
 Финалист кубка СССР (1988).
 Финалист кубка европейских чемпионов (1991).
 Бронзовый призёр кубка европейских чемпионов (1991).
 Бронзовый призёр Шведских хоккейных игр (1996).
 Чемпион Италии (2001).
 Чемпион Италии (2002).
 Серебряный призёр Континентального кубка (2002).

Сын Александр Гальченюк-младший назначен капитаном юниорской сборной США

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Мир хоккея Беларуси» 

Хоккеисты СССР
Игроки сборной СССР по хоккею с шайбой
Хоккеисты России
Хоккеисты Белоруссии
Хоккейные центральные нападающие
Игроки ХК «Динамо» Минск
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки ХК «Айсберен Берлин»
Игроки «Мичиган Кей-Уингз»
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Азиаго»
Игроки ХК «Милано Вайперз»
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК СКА Санкт-Петербург
Игроки ХК «Могилёв»
Игроки ХК «Неман»
Игроки сборной Белоруссии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года